Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ivan Ljubičić.

Andre Agassi ha battuto in finale 6–3, 6–3, 6–0 Tommy Haas.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali BNL d'Italia 2002
ATP Tour 2002